Magic Lantern steht für:

 Magic Lantern (Firmware), Firmware-Erweiterung für Digitalkameras
 Magic Lantern (Software), Spionagesoftware des FBI

Siehe auch:
 Laterna magica (engl. magic lantern), Projektionsgerät